Максим Васильович Сікора — український телеведучий, журналіст, ведучий телеканалу «Ми — Україна». Колишній ведучий інформаційно-аналітичної програми «Сьогодні» на телеканалі «Україна».

Біографія 

Народився 20 грудня 1982 року в Києві.

Родина та особисте життя 

Одружений, виховує сина (2005 року народження) та доньку (2019 року народження). Дружина - Сікора Наталя Василівна. Місце народження - Ржищів. Син - Сікора Ростислав Максимович, донька - Сікора Касія Максимівна. У 2020 році Ростиславу присвоїли професійне звання КМС України за досягнення у спорті карате. Закінчив спеціалізовану школу №277 Деснянського району міста Києва з поглибленим вивченням іноземних мов. Член МАН України у секції іноземних мов (англійська).

Освіта 

У 2003 році закінчив Інститут екстремальної журналістики при Київському міжнародному університеті (КиМУ), у 2004 році закінчив факультет журналістики та телемистецтва Київського міжнародного університету (КиМУ) за спеціальністю журналістика. Захистив диплом на тему «Аналітичне мовлення на регіональному телебаченні».

Кар'єра 

Кар'єру в медіагалузі розпочав в 2000 році. За цей час обіймав посади редактора, шеф-редактора, сценариста, кореспондента і ведучого.

У 2002 році ще студентом з'явився в кадрі «За київським часом» (КДР ТРК) як ведучий інформаційної програми.

У січні 2005 року був ведучим проекту «Ділові факти» (ICTV). Був незмінним обличчям програми протягом семи років.

До команди телеканалу «Україна» приєднався в серпні 2012 року як ведучий рубрики «Економіка і бізнес» ранкового шоу «Ранок з Україною» та програми «События».

З 15 жовтня 2022 року — ведучий телеканалу «Ми — Україна»

З серпня 2014 року до липня 2022 року — ведучий інформаційно-аналітичної програми «События дня» на телеканалі «Україна».
 серпень 2014—липень 2022 — ведучий інформаційно-аналітичної програми «События дня» на телеканалі «Україна»
З грудня 2013 по серпень 2014 року був керівником проекту «Хороший день?» (телеканал Business)
З серпня 2012 по серпень 2014 року був економічним оглядачем програм «Ранок з Україною» та «События» на телеканалі «Україна»
З лютого по серпень 2012 року був випусковим редактором програми «Діловий світ» (Перший національний)
З грудень 2011 по січень 2012 року був сценаристом програми «Реальні гроші» (К1)
З грудня 2011 року був позаштатним кореспондентом ТСН (1+1)
З квітня 2009 по січень 2012 року був  шеф-редактором програми «Ноосфера» (ТРК «Ера»)
З січня 2005 по грудень 2011 був ведучим програми «Ділові факти» (ICTV)
З жовтня по грудень 2004 року був ведучим програми «Ера бізнесу» (ТРК «Ера»)
 З жовтня 2003 по травень 2004 року був ведучим та випусковим редактором  програми «Актуальний тиждень» (КДР ТРК)
З липня 2002 по вересень 2004 року був ведучим програми «За Київським часом» (КДР ТРК)

Нагороди 

У 2009 році нагороджений іменним дипломом 8-го Всеукраїнського конкурсу «Журналісти за середній клас» (організатор — Український союз підприємців малого та середнього бізнесу).

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті каналу «Україна»
 Максим Сикора

Випускники Київського міжнародного університету